Vitali Gueorguievitch Atiouchov - en russe :  (Vitalij Georgievič Atûšov), et en anglais :  - (né le  à Penza en République socialiste fédérative soviétique de Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
En 1996, il débute avec les Krylia Sovetov dans la Superliga. Il est choisi en 2002 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Sénateurs d'Ottawa en , en . En 1999, il signe au Molot Prikamie Perm. Il a ensuite porté un an les couleurs des Ak Bars Kazan avant de signer au Metallourg Magnitogorsk. Il a remporté la Coupe Spengler 2005, la Superliga 2007, et la Coupe d'Europe des clubs champions 2008. Il est le capitaine de l'équipe.

Carrière internationale 
Il représente la Russie en sélection senior depuis 2006.

Trophées et honneurs personnels 
Superliga
 2006 : participe au Match des étoiles avec l'équipe Est.
 2007 : participe au Match des étoiles avec l'équipe Est.
Coupe d'Europe des clubs champions
 2008 : élu meilleur joueur.
 2008 : élu meilleur défenseur.
Ligue continentale de hockey
 2010 : participe avec l'équipe Iachine au deuxième Match des étoiles.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1996-1997|| Krylia Sovetov|| Superliga|| 7|| 0|| 0|| 0 || 4|| || -|| -|| -|| -|| - || -
|-
| 1998-1999|| Krylia Sovetov|| Vyschaïa liga|| 21|| 0|| 5|| 5 || 50|| || -|| -|| -|| -|| - || -
|-
| 1998-1999|| Krylia Sovetov|| Superliga|| 17|| 1|| 0|| 1 || 20|| || -|| -|| -|| -|| - || -
|-
| 1999-2000|| Molot Prikamie Perm|| Superliga|| 38|| 4|| 0|| 4 || 48|| || -|| -|| -|| -|| - || -
|-
| 2000-2001|| Molot Prikamie Perm|| Superliga|| 43|| 3|| 10|| 13 || 32|| || -|| -|| -|| -|| - || -
|-
| 2001-2002|| Molot Prikamie Perm|| Superliga|| 51|| 3|| 7|| 10 || 62|| -15||  -|| -|| -|| -|| - || -
|-
| 2002-2003|| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 33|| 0|| 9|| 9|| 12|| +7|| 2|| 0|| 0|| 0 || 0|| 0
|-
| 2003-2004|| Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 56|| 5|| 9|| 14 || 26|| +16|| 14|| 2|| 3|| 5 || 6|| +1
|-
| 2004-2005|| Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 58|| 6|| 17|| 23|| 42 || +31|| 5|| 2|| 0|| 2 || +3|| 0
|-
| 2005-2006|| Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 51|| 7|| 13|| 20 || 64|| +25|| 11|| 2|| 0|| 2 || 4|| +2
|-
| 2006-2007|| Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 54|| 7|| 19|| 26 || 46|| +12|| 13|| 2|| 7|| 9 || 6|| +10
|-
| 2007-2008|| Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 56|| 10|| 32|| 42 || 32|| +23|| 10|| 1|| 4|| 5 || 2|| -4
|-
| 2007-2008|| Metallourg Magnitogorsk|| CE|| 3|| 0|| 2|| 2 || 2|| +3|| || || || || ||
|-
| 2008-2009|| Metallourg Magnitogorsk|| KHL|| 55|| 8|| 28|| 36 || 34|| +17|| 12|| 1|| 6|| 7 || 8|| -3
|-
| 2009-2010|| Metallourg Magnitogorsk|| KHL|| 49|| 5|| 17|| 22|| 45 || +12|| 10|| 1|| 2|| 3 || 6|| -2
|-
| 2010-2011 || Metallourg Magnitogorsk || KHL || 46|| 6|| 14|| 20|| 36|| +6|| 20|| 0|| 7|| 7|| 16|| +3
|-
| 2011-2012 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 49|| 4|| 13|| 17|| 26|| +3|| 6|| 0|| 3|| 3|| 4|| 0
|-
| 2012-2013 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 40|| 0|| 13|| 13|| 20|| +1|| 14|| 1|| 3|| 4|| 0|| +3
|-
| 2013-2014|| Atlant Mytichtchi|| KHL || 40|| 0|| 7|| 7|| 18|| -1|| -|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| Traktor Tcheliabinsk || KHL || 53|| 1|| 8|| 9|| 26|| -5|| 6|| 0|| 1|| 1|| 4|| -2
|-
| 2015-2016 || Amour Khabarovsk || KHL || 59|| 0|| 6|| 6|| 44|| +3|| -|| -|| -|| -|| - || -
|-
| 2016-2017 || Amour Khabarovsk || KHL ||46 || 3 || 4 || 7 || 39 || +3|| -|| -|| -|| -|| - || -
|-
| 2017-2018 || Amour Khabarovsk || KHL || 47 ||4 ||12 || 16 || 22 ||+3 || 3||0 || 1 || 1 ||1 ||0
|-
| 2018-2019 || Amour Khabarovsk || KHL || 44 ||2 ||10 || 12 || 28 ||+11 || -|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL ||45 ||2 ||3 || 5 || 16 ||+5 || 4||0 || 0 || 0 ||2 ||-1

Au niveau international 

| 1997 ||align="left"| Championnat d'Europe junior ||5||0||0||0 ||0 || || align="left"| Quatrième place
|-
| 2006 ||align="left"| Championnat du monde ||7||0||2||2 ||10|| +6||align="left"|Défaite en quart de finale
|-
| 2007 ||align="left"| Championnat du monde || 9||0||3||3|| 4|| +3||align="left"| Médaille de bronze
|-
| 2009 ||align="left"| Championnat du monde ||9||2||5||7|| 0|| +4||align="left"| Médaille d'or
|-
| 2010 ||align="left"| Championnat du monde || 9|| 0|| 4|| 4|| 4|| +8||align="left"| Médaille d'argent
|-
| 2011 || align="left"| Championnat du monde || 9|| 1|| 2|| 3|| 4|| -4|| align="left"| Quatrième place

Références 

Naissance en juillet 1979
Joueur international russe de hockey sur glace
Champion du monde de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Krylia Sovetov
Joueur du Molot Prikamie Perm
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur du Metallourg Magnitogorsk
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur de l'Atlant Mytichtchi
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de l'Amour Khabarovsk